Lines steht für:

 ein Computerspiel aus dem Jahr 1992, siehe Color Lines
 C/1962 C1 (Seki-Lines), ein hyperbolischer Komet

Lines ist der Familienname folgender Personen:
 Aaran Lines (* 1976), neuseeländischer Fußballspieler
 Aaron Lines (* 1977), kanadischer Countrymusiker
 Mary Lines (1893–1978), britische Leichtathletin
 Oliver Lines (* 1995), englischer Snookerspieler
 Peter Lines (* 1969), englischer Snookerspieler

Siehe auch:
 Leins
 Line
 Lynes